Сослан Султангусейнович Асбаров (род. 29 апреля 1992, с. Чапаево, Дагестан, Россия) — российский профессиональный боец дагестанского происхождения: боксёр-профессионал, кикбоксер и мастер боевых искусств по ушу, выступающий также на турнирах по кулачным боям. В боксе выступает в первой тяжёлой весовой категории.
Мастер спорта России международного класса по боксу, бронзовый призёр чемпионата России среди молодёжи (2012), многократный победитель и призёр международных и всероссийских турниров в любителях.

Победитель чемпионатов Европы и России, чемпион Дагестана и СКФО по кикбоксингу.
Чемпион лиги кулачных боев Hardcore FC.

Лучшая позиция по рейтингу BoxRec — 23-я (март 2023) и являлся 4-м среди российских боксёров первой тяжёлой весовой категории, — входя в ТОП-25 лучших боксёров первого тяжелого веса всего мира.

Биография 
Сослан Асбаров родился 29 апреля 1992 года в селе Чапаево, в Новолакском районе, в Дагестане, в России. Но в связи с военными действиями, в неполные 6 лет был вынужден с родителями переселиться в Махачкалу, где прожил практически до 16-летнего возраста.
Сегодня он проживает в Москве.

В ноябре 2013 года, во время заключительного этапа подготовки к чемпионату России в Хабаровске, Асбаров стал свидетелем воспламенения трамвая, где находилось много людей. И он, вместе с товарищами, бросился к нему и вытащил из закрытого пылающего транспорта 25 человек, за что был награждён медалью «За отвагу» от МЧС, и получил награду от губернатора Хабаровского края — часы и денежную премию в размере 25-30 тыс. рублей.

Любительская спортивная карьера 
С боевыми видами спорта познакомился еще в школе, когда попробовал себя в дзюдо и самбо, затем последовали попытки проявиться в каратэ с борьбой, но к 12 годам товарищ привёл Асбарова в зал бокса, где он остался надолго.

Спустя уже 3 месяца с начала занятий боксом, он выиграл первые соревнования. Также он выступал на чемпионате республики по кикбоксингу, и одержал там убедительную победу, затем повторил успех на соревнованиях СКФО. Постоянные разъезды на соревнования и обилие тренировок привели Сослана в юношескую сборную России, с которой он объехал всю страну.

Базовым спортом для него является бокс. В июле 2012 года он выполнил норматив и ему было присвоено спортивное звание «Мастер спорта России» по боксу.
А в августе 2012 года, в Новосибирске он стал бронзовым призёром в весе до 81 кг чемпионата России среди молодёжи (до 22 лет), где он в полуфинале, в очень конкурентном бою, по очкам (8:+8) проиграл Павлу Силягину, — который в итоге стал чемпионом России среди юниоров 2012 года.

В начале апреля 2013 года, в Уральске (Казахстан), в составе сборной России по боксу среди молодёжи (возрастная группа от 19 до 22 лет) он завоевал серебряную медаль в весе до 81 кг на международном турнире по боксу на призы Аскара Кулибаева. После чего участвовал в уличной драке в Уральске, был избит и госпитализирован с сотрясением головного мозга и двусторонним переломом челюсти.
А в ноябре 2013 года уже участвовал в чемпионате России в Хабаровске, в полутяжёлом весе (до 81 кг), но в четвертьфинале по очкам (0:3) опять проиграл Павлу Силягину, — который в итоге стал чемпионом России 2013 года.

В ноябре 2015 года участвовал в чемпионате России в Самаре, в весе до 81 кг, где он в первом же раунде соревнований по очкам (0:3) проиграл Артёму Агееву.
В ноябре 2016 года вновь участвовал в чемпионате России в Оренбурге, уже в весе до 91 кг, где он опять в первом же раунде соревнований по очкам (0:3) проиграл Ивану Сагайдаку.
Последний раз по любителям он выступил в августе 2017 года, участвуя в 19-м Международном турнире памяти Магомед-Салама Умаханова в Каспийске, где он ранее ежегодно старался выступать, но и здесь он в 1/8 финала соревнований в весе до 91 кг по очкам (0:5) проиграл опытному соотечественнику Садаму Магомедову, — который в итоге стал победителем этого международного турнира 2017 года.

В любительском боксе он активно выступал до 2016 года, и после того как не смог отобраться на Олимпиаду 2016 года, — в 2017 году закончил любительскую карьеру, всего провёдя 227 боксёрских поединков на любительском уровне.

Ушу 
Он занимался и выступал на соревнованиях по ушу и в апреле 2020 года ему было присвоено спортивное звание «Мастер спорта России» по ушу.

Профессиональная карьера в кулачных боях 
В 2021 году он занялся кулачными боями и провёл в лиге Hardcore FC пять боёв — во всех одержав досрочные победы и став чемпионом лиги кулачных боев Hardcore FC.

Профессиональная карьера боксёра 
11 июня 2022 года в Москве (Россия) начал карьеру профессионального боксёра в 1-м тяжёлом весе, когда он решением большинства судей (счёт: 40-36, 39-37, 38-38) победил соотечественника Олега Фомичева (2-2).

24 сентября 2022 года в Москве (Россия), в рамках турнира Hardcore Boxing, единогласным решением судей (счёт: 79-74, 80-72 — дважды) победил опытного соотечественника Дмитрия Кудряшова (25-5), а после боя Кудряшов объявил о завершении карьеры.

18 марта 2023 года в Дубае (ОАЭ) решением большинства судей (счёт: 98-92, 97-93, 95-95) победил входящего в топ-15 рейтингов WBC и WBO американца Брэндона Глэнтона (17-1).

Статистика профессиональных боёв в боксе

Примечания

Ссылки 

 
 Сослан Асбаров — страница на сайте AllBoxing.Ru
Интервью
 
 

Боксёры России
Кикбоксеры России
Кулачные бойцы России
Мастера боевых искусств
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Боксёры первой тяжёлой весовой категории
Мастера спорта России международного класса
Боксёры-проспекты